Le melon honeydew, ou melon miel, est un melon du groupe de cultivars de l'espèce Cucumis melo (famille des Cucurbitaceae). Le groupe Inodorus inclut le melon honeydew, le melon musqué, le melon d'hiver et d'autres hybrides du melon.

Notes et références 

Cucurbitaceae
Fruit alimentaire
Plante dont le génome est séquencé